Куя́ново () — село в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Уразаевского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от микроэтнонима тюрко-татарского происхождения «куян».

География 
Село находится в 5 км к северо-западу от районного центра, села Актаныш. Через село проходит автомобильная дорога регионального значения  «Актаныш - Поисево» - Куяново - Азякуль».

История 
Село известно с 1780 года. В XVIII – первой половине XIX веков жители относились к категории башкир-вотчинников. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, были распространены пчеловодство, тележный промысел, изготовление корзин.

В период Крестьянской войны 1773–1775 годов жители активно выступили на стороне Е.И.Пугачёва.

В начале XX века в селе функционировали мечеть, мектеб. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1420 десятин.

До 1920 года село входило в Шарыповскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР. В 1926 году открыта начальная школа. В 1929 году в селе организован колхоз «Кзыл Тау».

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Нур» (полеводство, молочное скотоводство), на предприятиях села Актаныш.

Объекты образования, медицины и культуры  
В селе действуют клуб, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
Мечеть (с 1997 года).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района